Florence steht für:
 Florence (Computerspiel), ein Videospiel von Annapurna Interactive aus dem Jahr 2018
 Florence (Vorname), ein französischer Vorname
 (3122) Florence, Asteroid vom Amor-Typ
 Bundesgefängnis ADX Florence, Hochsicherheitsgefängnis in den USA
 Florence + the Machine, eine britische Band
 Florence-Nunatak, Nunatak auf King-George-Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Florence Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Hurrikan Florence, September 2018
 Île Florence, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika

Familiennamen:
 Bernardo Bastres Florence (* 1955), chilenischer Ordensgeistlicher
 Bob Florence (1932–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Brent Florence (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Carol Florence, amerikanische Schauspielerin
 David Florence (* 1982), britischer Kanuslalomfahrer
 Elias Florence (1797–1880), US-amerikanischer Politiker
 Hercule Florence (1804–1879), französisch-brasilianischer Maler, Erfinder und Fotopionier
 John John Florence (* 1992), US-amerikanischer Surfer
 Mary Sargant Florence (1857–1954), britische Malerin, Autorin und Feministin
 Thomas Birch Florence (1812–1875), US-amerikanischer Politiker

Orte in Kanada:
 Florence (Nova Scotia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Florence (Alabama)
 Florence (Arizona)
 Florence (Arkansas)
 Florence (Colorado)
 Florence (Pike County, Illinois)
 Florence (Stephenson County, Illinois)
 Florence (Indiana)
 Florence (Iowa)
 Florence (Kalifornien)
 Florence (Kansas)
 Florence (Kentucky)
 Florence (Maryland)
 Florence (Massachusetts)
 Florence (Minnesota)
 Florence (Mississippi)
 Florence (Missouri)
 Florence (Montana)
 Florence (New Jersey)
 Florence (New York)
 Florence (North Carolina)
 Florence (Oregon)
 Florence (Pennsylvania)
 Florence (South Carolina)
 Florence (South Dakota), im Codington County
 Florence (Texas)
 Florence (Wisconsin), im Florence County
 Florence (Town), Town(ship) im Florence County, Wisconsin
 Florence-Graham, Kalifornien

Siehe auch:
 Florence County
 Florence Township
 Florenz (Begriffsklärung)
 Florentz